Die Divizia A 1968/69 war die 31. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 11. August 1968 und endete am 15. Juni 1969. Von Anfang Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde UTA Arad.

Modus 
Die Liga wurde auf 16 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – UTA Arad – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1969/70
 Rapid Bukarest – Teilnehmer am Messepokal 1969/70
 Dinamo Bacău – Teilnehmer am Messepokal 1969/70
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1969/70

Absteiger in die Divizia B 
Progresul Bukarest, Vagonul Arad

Aufsteiger in die Divizia A 
Steagul roșu Brașov, CFR Cluj

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1968/69 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1968/69 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1968/69
Liga-1-Saison